My Lucky Day – singolo di Bruce Springsteen del 2008
 My Lucky Day – singolo dei DoReDos del 2018